Ghika ist der Familienname von:
 Nikos Hadjikyriakos-Ghika (1906–1994), griechischer Maler
 Vladimir Ghika (1873–1954), rumänischer Diplomat, römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer